Chaerophyllum loreti är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Chaerophyllum loreti ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
loreti